Manual de instruções — um livro, folheto ou arquivo informático que ensina a operar um equipamento, um objeto, um software ou uma ferramenta
Meio-fio — barreira de desnível entre a via e o passeio
Guia (religião) — espírito incorporado pelos médiuns

Brasil 
Guia (Cuiabá) — distrito

Portugal 
Guia (Albufeira) — freguesia
Guia (Pombal) — ex-freguesia
Guia Futebol Clube — da Guia, Albufeira

Desambiguações de topônimos